TrioPolycordes est un ensemble musical qui réunit trois musiciens jouant des instruments à cordes pincées et qui est plus particulièrement dédié au répertoire contemporain et à la création.

Historique 
Le TrioPolycordes rassemble trois instrumentistes qui mettent en avant la musique contemporaine : Florentino Calvo, mandoliniste, Sandrine Chatron, harpiste (qui a succédé à Isabelle Daups en 2008), et Jean-Marc Zvellenreuther, guitariste. Ce choix artistique et éthique s’incarne dans la constitution d’un trio de cordes pincées qui est dédicataire de nombreuses œuvres, parmi lesquelles plusieurs solos pour chacun des instruments de la formation. Leur engagement et leur compétence conduisent chacun d’entre eux à participer à de nombreuses créations au sein des ensembles contemporains français et étrangers. 

Le TrioPolycordes n’a cessé depuis sa création de solliciter les compositeurs qui ont trouvé dans ce trio original une source d’inspiration. Citons notamment Béatrice Bellocq, Claude Barthélémy, Joanna Bruzdowicz, Edith Canat de Chizy, Fabien Cali, Régis Campo, Carlo Carcano, Gualtiero Dazzi, Bruno Giner, Anthony Girard, Klaus Huber, Sylvain Kassap, Felix Ibarrondo, François Laurent, David Lipten, Alain Louvier, Alexandros Markéas, Frédérick Martin, Zad Moultaka, Luis Naon, Michèle Reverdy, François Rossé, Philippe Schoeller, Rika Suzuki, Fabien Touchard, Yassen Vodenitcharov... 

Le TrioPolycordes est né autour des premières œuvres écrites pour cette formation par Goffredo Petrassi et Hans Werner Henze. Le trio mandoline, guitare et harpe est déjà inclus dans l’orchestre du . On le trouve en effet dans la deuxième Nachtmusik de la Septième symphonie en si mineur de Gustav Mahler (1905) ainsi que dans les Cinq pièces pour orchestre opus 10 d’Anton Webern (écrites entre 1911 et 1913). Cet ensemble instrumental trouve naturellement un prolongement dans l’orchestre contemporain, mais c’est Goffredo Petrassi et Hans Werner Henze qui consacrent sa naissance en tant que trio isolé avec Seconda Serenata-Trio (1962) et Carillon, récitatif et masque (1974).         

Les musiciens s’entourent également de musiciens de premier plan de la scène musicale contemporaine à l’occasion de programmes avec des formations élargies : Frédérique Cambreling, Sophie Deshayes, Gilles Durot, Emanuelle Ophèle, Mareike Schellenberger, l'ensemble vocal Sequenza 9.3...

Au-delà du concert traditionnel, le TrioPolycordes s’attache à développer des spectacles innovants qui associent musique, image, théâtre et arts plastiques avec par exemple le spectacle « Pandora » autour de textes de Jose Tono Martinez, d’oeuvres du plasticien Abel Robino et de musiques de Michèle Reverdy, Luis Naon, Carlo Carcano, Alexandros Markeas.

Les trois musiciens sont également pédagogues (CNSMDP, Conservatoire de Boulogne, Conservatoire d’Argenteuil, Conservatoire de Gennevilliers, Haute école de musique de Genève, Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt) et jouent parmi les plus grands ensembles, formations symphoniques et maisons d’opéra. 

Jean-Marc Zvellenreuther et Florentino Calvo donnent régulièrement des concerts dans des hôpitaux grâce à l’association Tournesol.

Le TrioPolycordes a été accueilli en résidence à la Ville d’Argenteuil de 1998 à 2000 et à la Galerie Pascaline Mulliez de 2015 à 2018. Il est de nouveau en résidence à Argenteuil au sein de la structure des Pincées Musicales depuis 2018.

Membres

Actuels 
Florentino Calvo, mandoline 

Sandrine Chatron, harpe                            

Jean-Marc-Zvellenreuther, guitare

Anciens 
Isabelle Daups, harpe (1996 à 2008)

Créations 
2020

David Lipten, Double Clutch, pour harpe

2019

Edith Canat de Chizy, Bells

Claude Barthélémy, Pivoines

Philippe Schoeller, Delta

Pierre Noack, Apenas soy nada hasta que me miras, pour mandoloncelle et électronique

Yassen Vodenitcharov, Le Pêcheur et le Poisson d’or, pour mandoline, guitare, harpe, flûte, mezzo-soprano et récitant

Rika Suzuki, Cinq énigmes, pour mandoline, guitare, harpe, flûte et voix

2018

Gualtiero Dazzi, Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar, pour mandole ténor et électronique

Bruno Giner, Se hace camino, pour mandole ténor

Luis Naon, Nómade – Móbil, pour mandoloncelle et électronique

Philippe Schoeller, Venezia alpha, pour mandoline, guitare et harpe

2017

Sylvain Kassap, Sixty-one Ropes Shibari

Frederick Martin, Scritta di Fausto pour mandoline et guitare ; Twisted Lullaby pour guitare

2016

Joanna Bruzdowicz, Trois nouveaux chants pour Pandora

Félix Ibarrondo, Keirakan pour mandoline

2015

Fabien Cali, Clockworks

Fabien Touchard, Chants de l’Ether 

Francois Rossé, Wild strings, pour mandoline, guitare et harpe

2013

Felix Ibarrondo, Iru-bi, pour mandoline, guitare et harpe

Anthony Girard, Un rêve de Pythagore

2012

Alexandros Markeas, Pince-sans-rire

Frederick Martin, Ustvolt, pour mandole/mandoloncelle, guitare et harpe

2008

Luis Naon, Le tyran, le Luthier et le Temps, pour mezzo-soprano, ténor, récitant, trio et chœur d’enfants

2007

Carlo Carcano, Alexandros Markeas, Luis Naon, Michèle Reverdy, Pandora pour mezzo soprano et trio

2006

Ivane Bellocq, De l’oubli s’éveille pour harpe

Alain Louvier, Herbier II pour mandoline, guitare et harpe

Philippe Schoeller, Boréalis, Aurora Australis pour mandoline, guitare et harpe

Ivan Bellocq : Citrons éclatés du silence pour mandoline

Zad Moultaka, Al Fallah pour trio, percussion et chœur d’enfant

2005

Bruno Giner, TCP 17

Zad Moultaka, Nenni, Nenni pour trio, percussion et chœur d’enfant

Régis Campo, Caracole, pour mandoline

François Laurent, Quatre courtes pièces, pour mandoline

2004

Frederick Martin, Dowland Box, pour mandoline, guitare et harpe

Francisco Luque, El Circulo de febo (création française)

Christian Lauba, Nov, pour mandoline

Alexandros Markéas, Taximi, pour bouzouki et dispositif électronique

2003

Frederick Martin, Les bonnes pensées, pour mandoline, mandole et mandoloncelle

Alexandros Markeas, Concerto Spaziale, pour guitare et bande

Klaus Huber, A voice from Guernica, pour voix, mandole et mandoloncelle

2002    

Régis Campo, Elytres, pour harpe

2001

Ivan Khaladji, Aquaclock, pour harpe celtique et bande

François Rossé, Sherbrooke, pour harpe celtique

Alexandros Markeas, Malin plaisir, pour guitare

2000

Spectacle Passion de l’Espagne avec le comédien Michaël Lonsdale, mariant poésie et musique, sur des textes de Pierre Gamara et une musique de Stéphane Leach, pour mandoline, guitare, harpe et récitant

1999

Ivane Bellocq, Passage, pour mandoline, guitare et harpe

Takashi Ogawa, Kare San Sui, pour mandoline, guitare et harpe

Gilles Carré, Chemins-Croisées, pour mandoline, guitare et harpe

Régis Campo, Dancing, pour mandoline, guitare et harpe

Frederick Martin, Honor, Gradus, Dignitas, pour mandoline, guitare et harpe

Klaus Huber, Luminescenza (création française) pour mandoline, guitare et harpe

Régis Campo, Sonate La Follia, pour guitare

Edouard Lacamp, Agence-Orient-Midi, pour mandoline, guitare et voix

1998

François Laurent, Quatre mélodies napolitaines, pour mandoline, guitare et harpe

Claudio Mandonico, Burletta (création française)

1997

Alain-Michel Riou, Sable, pour mandoline, guitare et harpe

1996                                                                                                                                                           

Takashi Ogawa, Allant…vers, pour mandoline/guitare

Discographie 
2000 : TrioPolycordes volume 1. Ce premier disque est consacré aux œuvres fondatrices de la formation, La Follia Madrigal

2003 : TrioPolycordes volume 2, rassemble des œuvres de Bernard Cavanna, Régis Campo, Klaus Huber, Alexandros Markéas, Frédérick Martin et Dimitri Nicolau, La Follia Madrigal 

2017 : In Memoriam Frédérick Martin, disque en hommage au compositeur, La Follia Madrigal 

2018 : TrioPolycordes & Mareike Schellenberger, volume 3 : comprend cinq pièces composés pour le trio. Trois pièces instrumentales composées par Alexandros Markeas, Bruno Giner, Sylvain Kassap, et deux autres pièces en compagnie de Mareike Schellenberger, mezzo-soprano, composés par Luis Naón et Michèle Reverdy sur des textes de José Tono Martinez, « Tres cantos a Pandora »

2022 : Carillons Imaginaires. Pièces de Fabien Cali, Edith Canat de Chizy, Anthony Girard, François Rossé et Fabien Touchard, sur le Label Arion (sortie le 28 septembre 2022)

Notes et références

Liens externes    
 Site officiel du TrioPolycordes
 Site officiel des Pincées Musicales

Ensemble de musique contemporaine